Тів'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Тів'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь